Lijst van schaatsrecords (langebaan)
 Lijst van shorttrackrecords